Buḩayrat al Jabūl kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Mamlaḩat al Jabbūl, saltsjö, Aleppo, 
 Buḩayrat al Jabūl (sjö i Syrien), Aleppo, 

Robotskapade Syrienförgreningar